«Relax Your Mind» — второй сингл, записанный при участии певицы Faith Evans, американской R&B группы Boyz II Men с альбома «Full Circle».

Список композиций

CD сингл 
 «Relax Your Mind» (Radio mix) — 4:06
 «Relax Your Mind» (Instrumental) — 4:05

Виниловый 12" сингл 
 «Relax Your Mind» (LP version) — 4:06
 «Relax Your Mind» (Instrumental) — 4:05
 «Relax Your Mind» (Album version) — 4:02
 «Relax Your Mind» (A capella) — 4:05

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Boyz II Men Official website
 Boyz 2 men.org

Синглы 2002 года
Песни Boyz II Men
Синглы Arista Records